Miltiades (archont), archont van Athene, eind 7e eeuw v. Chr.;
Miltiades de Oudere, Atheens politicus, rond 550 v. Chr.;
Miltiades de Jongere, Atheens generaal, rond 500 v. Chr.;
Miltiades (kerkvader), kerkvader;
Paus Miltiades, paus van 310 tot 314;
Miltiades Gouskos, Grieks atleet;
Miltiadis Tentoglou, Grieks atleet;
2663 Miltiades, naam van een planetoïde.